Agkistrodon piscivorus piscivorus – podgatunek jadowitego węża, mokasyna błotnego z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych.

Osobniki dorosłe osiągają wielkość 75 cm do około 1,2 metra. Ubarwienie ciała zmienne. Kolor podstawowy od ciemnooliwkowego poprzez brązowy do czarnego. U młodych osobników wyraźnie widoczne są poprzeczne nieregularne pręgi w kolorze ciemniejszym od podstawowego. Z wiekiem osobniki stają się jednolicie ciemne.

Występuje w USA na terenie następujących stanów: Wirginia, Luizjana, Karolina Południowa, Karolina Północna.

Żywi się drobnymi kręgowcami.

Węże te są bardzo agresywne, kompletnie nieprzewidywalne, potrafią zaatakować nagle bez najmniejszego powodu, kąsając przy tym wielokrotnie. Jad jest bardzo silny i toksyczny. Efektem ugryzienia są rozległe zmiany martwicowe tkanek co często powoduje konieczność amputacji ugryzionej kończyny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gady Ameryki Północnej
Grzechotnikowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1789 roku